Президентские выборы в США 1796 года были третьими президентскими выборами США, но фактически первыми, где исход не был заранее предопределён. Впервые президент и вице-президент были избраны из разных политических партий: федералист Джон Адамс был избран президентом, а демократ-республиканец Томас Джефферсон — вице-президентом.

Выборы

Кандидаты 
 Джон Адамс, вице-президент США, из Массачусетса
 Самюэль Адамс, губернатор Массачусетса
 Аарон Берр, сенатор из Нью-Йорка
 Джордж Клинтон, бывший губернатор Нью-Йорка
 Оливер Эллсворс, председатель Верховного суда США, из Коннектикута
 Джон Генри, сенатор из Мериленда
 Джеймс Ирделл, член Верховного суда США, из Северной Каролины
 Джон Джей, губернатор Нью-Йорка
 Томас Джефферсон , бывший государственный секретарь из Виргинии
 Самюэль Джонстон, сенатор из Северной Каролины
 Чарльз Пинкни, бывший генерал-майор из Южной Каролины
 Томас Пинкни, бывший посол США во Франции, из Южной Каролины
 Джордж Вашингтон, президент США, из Виргинии

Результаты

Ссылки 
 A New Nation Votes: Выборы в США, 1787—1825

1796